Финн Ронне (, ; 1899—1980) — американский полярный исследователь норвежского происхождения, участник и руководитель пяти экспедиции в Антарктиду и Арктику, известный исследованиями юго-западной части моря Уэдделла и открытием шельфового ледника Ронне — второго по площади шельфового ледника в мире. По его собственным словам, «последний из великих полярных исследователей» ().

Краткая биография 
Финн Ронне родился 20 декабря 1899 года в Хортене (Норвегия) в семье Мартина Ронне (, 1861—1932) — путешественника, полярного исследователя, участника полярных экспедиций Руаля Амундсена к Южному полюсу (1910—1912), плавания северо-восточным проходом на судне «Мод» (1918—1920), первой антарктической экспедиции Ричарда Бёрда (1928—1930).

Он закончил технический колледж Хортена по специальности инженер корабельных конструкций (проектирование корабельных ). В 1923 году Ронне эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Там он устроился на работу в сталелитейную компанию Bethlehem Steel (Нью-Джерси), а в 1924 году перебрался в Питтсбург, где в течение следующих пятнадцати лет работал инженером в Westinghouse Electric. В 1929 году получил американское гражданство.

В 1933—1935 и 1939—1941 годах Финн Ронне принял участие в антарктических экспедициях Ричарда Бёрда. Во время Второй мировой войны служил в ВМФ США. К концу войны дослужился до звания капитана. В 1946—1948 годах возглавил , в которой его сопровождала супруга , ставшая вместе с Дженни Дарлингтон () — женой пилота экспедиции, первой женщиной, которая провела в Антарктиде зимовку.

В 1957—1958 годах в рамках проведения Международного геофизического года Ронне возглавил экспедицию в море Уэдделла, задачей которой было нанесение на карту многих неисследованных территорий Антарктиды и развертывание одной из семи американских полярных станций для проведения комплексных научно-исследовательских работ (). В 1962 году он руководил небольшой частной экспедицией на Шпицберген, а в 1971 году — на шестидесятилетнюю годовщину достижения Амундсеном Южного полюса, посетил Антарктиду последний раз — вместе в супругой они побывали на полярной станции Амундсен-Скотт и стали первой семейной парой, побывавшей на Южном полюсе Земли.

В перерывах между полярными экспедициями Финн Ронне читал многочисленные лекции по полярной тематике, являлся консультантом ВМФ США, принял участие в организации первых коммерческих круизов к берегам Антарктиды, написал несколько книг — «Покорение Антарктики» () (1949), «Antarctic Command» (1958), «Антарктическая экспедиция Ронне» () (1970), «Антарктика. Моя судьба» () (1979). За свой огромный вклад в географические исследования и развитие науки, а также за военные заслуги он был награждён медалью за службу в Антарктике,  , орденом Легион почёта, орденом Святого Олафа, а также другими государственными наградами.

Финн Ронне умер 12 января 1980 года во сне от сердечной недостаточности в своем доме в Бетесде (штат Мэриленд). Он был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

В честь Финна Ронне  учреждена памятная награда (), вручаемая за «индивидуальные заслуги в области полярных исследований в духе Финна Ронне».

Путешествия в Антарктику 

Страсть к полярным исследованиям передалась Финну Ронне от отца. Начиная с самой первой полярной экспедиции Мартина Ронне в 1909 году на Южный полюс под руководством Руаля Амундсена, Финн детально интересовался и пристально следил за всеми нюансами подготовки и проведения полярных путешествий. В 1932 году Ричард Бёрд пригласил Ронне старшего принять участие в его второй антарктической экспедиции, но в том же году тот умер, и Финну, по его собственным словам, посчастливилось занять место отца и пойти по его стопам. Антарктическая экспедиция Бёрда 1933—1935 годов стала первой в его карьере путешественника.

По возвращении из экспедиции Бёрда Ронне начал планировать собственную полярную экспедицию, и даже приобрел некоторое количество собак для санных упряжек. Он поделился своими планами с Ричардом Блэком — коллегой по работе в экспедиции 1933—1935 годов. Блэк был в восторге от замыслов Ронне и даже написал доклад об организации экспедиции в Департамент природных ресурсов США, где работал. Со временем этот доклад попал на стол к президенту США Франклину Рузвельту, после знакомства с которым последним было принято решение об организации , ставшей более известной как 3-я экспедиция Бёрда (1939—1941) (позже в своих мемуарах Ронне называл Блэка узурпатором своей идеи, хотя реальные задачи экспедиции сильно отличались от первоначальных замыслов Финна). В этой экспедиции Ронне исполнял обязанности заместителя Ричарда Блэка — начальника так называемой Восточной базы, организованной на острове Стонингтон в заливе . Под руководством Ронне было совершено продолжительное 1264-мильное путешествие к югу от базы, в ходе которого было доказано, что Земля Александра I является островом и отделена от Антарктического полуострова проливом Георга VI. Поход продолжался 84 дня, было картографировано 500 миль (более 800 километров) западной береговой линии земли Палмера и Земли Александра I.

В 1946—1948 годах Финн Ронне возглавил собственную антарктическую экспедицию, целью которой было нанесение на карту неисследованной береговой линии моря Уэдделла в его юго-западной части, а также определение геологической взаимосвязи горных хребтов Куин-Мод и земли Мэри Бэрд с горной цепью Антарктического полуострова. Организация этой экспедиции получила поддержку со стороны правительства, ряда государственных образовательных учреждений и влиятельных лиц, таких как Хьюберт Уилкинс, генерал Кёртис Лемей и Аллен Скейф () из . Несмотря на многие трудности, задачи экспедиции были выполнены. Под руководством и при личном участии Ронне были исследованы и проведена аэрофотосъёмка более 250 000 квадратных миль Антарктиды (отсняты 14 000 фотографий), определены дальнейшие районы для проведения исследований (ещё более 1 миллиона квадратных километров), собраны важные сведения в области геологии, метеорологии и океанографии. Во время полётов над материком, общая продолжительность которых составила 346 часов, было исследовано побережье моря Уэдделла от Антарктического полуострова до земли Котса, что послужило окончательным доказательством, что моря Росса и Уэдделла не сообщаются между собой и Антарктида является единым материком, был открыт шельфовый ледник Ронне, получивший название в честь Эдит Ронне — супруги Финна, сопровождавшей мужа в экспедиции.

Несмотря на все предпринятые усилия по организации ещё одной экспедиции, чтобы продолжить исследования шельфового ледника Ронне, Финн не посещал Антарктику вплоть до 1957 года. В 1957—1958 годах он был назначен руководителем экспедиции в море Уэдделла, задачей которой была организация одной из семи американских полярных исследовательских станций, развертываемых в Антарктиде в рамках проведения Международного геофизического года (операция Дип-Фриз). Под его началом на шельфовом леднике Фильхнера была построена , которая из-за не стабильного состояния ледника и реальной угрозы персоналу станции проработала лишь до 1963 года и была заброшена.

Экспедиция 1957—1958 годов стала последней значительной в карьере Финна Ронне. Всего же, по мнению историков, он посещал Антарктиду не менее девяти раз (включая коммерческие круизы в Антарктиду, куда его приглашали в качестве лектора, а также посещение в 1971 году полярной станции Амундсен-Скотт).

Примечания

Ссылки 
 
 

Исследователи Антарктики
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Путешественники XX века
Путешественники Норвегии
Путешественники США
Персоналии:Westinghouse